dawne gminy:
 gmina Łuck – gmina miejska, powiat łucki, woj. wołyńskie
 gmina Łuck (lub gmina Łucka) – gmina wiejska, powiat lubartowski, woj. lubelskie
 gmina Łuck – gmina wiejska, powiat duniłowicki/postawski, woj. nowogródzkie/Ziemia Wileńska/woj. wileńskie